Příjmení Šmolík nosí více významných osobností:

 Alois Šmolík (1893–1952) – československý konstruktér letadel a podnikatel
 Ladislav Šmolík (1890–1960) – český hudební skladatel, vojenský kapelník a hudební pedagog
 Pavel Šmolík (* 1979) – český varhaník, sbormistr a dirigent

Externí odkazy